Bosiesi – abitanti di Bosia
Bosiesi – abitanti di Bosio